Тохо́й — название населённых пунктов в Бурятии:
 
 Тохой — село в Джидинском районе Бурятии.
 Тохой  — улус (село) в Селенгинском районе Бурятии.